Гёрлиц (нем. Görlitz) — многозначный термин.

 Гёрлиц — самый восточный город Германии, в земле Саксония.
 Гёрлиц — район в Германии.
 Гёрлиц, Андреас (род. 1982) — немецкий футболист.
 Гёрлиц, Елизавета фон (1390—1451) — герцогиня Люксембурга в 1411—1443 годы.
 Гёрлиц, Эмиль (1903—1987) — польский футболист немецкого происхождения, вратарь, нападающий.